Arbre de la vida (artesania), escultura en fang fabricada de manera artesana al centre de Mèxic, principalment al municipi de Metepec (Estat de Mèxic)
 Arbre de la vida (Bíblia), mític arbre al jardí de l'Edèn del Gènesi
 Arbre de la vida (mitema), mite present en moltes tradicions per a explicar la unitat de tota la vida com un un arbre que és el punt central i eix del món
 Arbre de la vida (sistemàtica), metàfora, model i eina d'investigació que s'utilitza per explorar l'evolució de la vida
 Arbre de la vida o Thuja occidentalis, espècie de conífera oriünda d'Amèrica del Nord
 Arbre de la vida o tuia oriental, espècie de conífera oriünda d'Àsia oriental
 L'arbre de la vida (pel·lícula de 1957), pel·lícula del 1957 dirigida per Edward Dmytryk i protagonitzada per Elizabeth Taylor i Montgomery Clift
 L'arbre de la vida (pel·lícula de 2011), pel·lícula del 2011 dirigida per Terrence Malick i protagonitzada per Brad Pitt i Sean Penn